Stäheli ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stäheli (auch Georg Stähelin; ~1500–1573), Schweizer Reformator 
 Konrad Stäheli (1866–1931), Schweizer Sportschütze
 Ursula Stäheli (* 1957), Schweizer Kugelstosserin
 Urs Stäheli (* 1966), Schweizer Soziologe 
 Willy Stäheli (1915–1996), Schweizer Lehrer und Künstler

Siehe auch:
 Stähli
 Stähelin